Орџоникидзе може бити:
 Григориј Орџоникидзе, грузијско-совјетски револуционар и политичар
 бивше име за град Владикавказ у Русији
 бивше име за град Покров у Украјини